Луци́лий Мла́дший (; родился, предположительно, около 6 года, Кампания, Римская империя — умер после 63/64 года, Римская империя) — государственный деятель и поэт времён ранней Римской империи. Приятель и адресат Луция Аннея Сенеки-младшего.

Биография 
Луцилий родился, предположительно, около 6 года в Кампанье и происходил из незнатной семьи. Во времена правления императора Тиберия начал военную службу в рейнских легионах, а впоследствии служил в восточных и африканских легионах принцепса. Спустя множество лет, только в 63 году, Луцилий был назначен прокуратором Сицилии.
 
Луцилий, в первую очередь, известен своими моралистическими письмами, посвящёнными Луцию Аннею Сенеке-младшему, будучи адресатом «Нравственных писем» последнего. Среди его стихотворений известно лишь о поэме «Этна», состоящей из 644 стихов: она посвящена извержениям вулканов и в ней, в частности, повествуется об извержении Этны. 

Последнее упоминание о Луцилии в сохранившихся письменных источниках относится к периоду около 65 года. Более о нём ничего не известно.

Литература 
 Werner Eck, John A. Richmond: Lucilius [II 4]. // Der Neue Pauly (DNP). Band 7, Metzler, Stuttgart 1999, ISBN 3-476-01477-0, Sp. 466.
 A. Guillemin, «Sénèque, directeur d'âmes», Revue des études latines, 30 (1952), 202—219 ; 31 (1953), 215—234 ; 32 (1954), 250—274.
Луцилии
Родившиеся в I веке
Поэты Древнего Рима
Прокураторы
Умершие в I веке